Зинаи́да Венеди́ктовна Ворку́ль () — советская актриса театра, кино и дубляжа.

Биография 
Зинаида Воркуль родилась 2 мая 1909 года в Санкт-Петербурге в простой рабочей семье.
1925—1930 — токарь на заводе «Большевик», параллельно училась в Ленинградском техникуме сценических искусств (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).
1930—1933 — числилась актрисой «Ленфильма», но в картинах не снималась.
1934—1935 — играла в ТЮЗе города Старая Русса.
1935—1938 — играла в Ленинградском театре комедии (ныне — Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова)
1939—1940 — играла в Мосгорэстраде.
1940—1942 — снова числилась актрисой «Ленфильма», в 1941 году дебютировала в кино.
1942—1945 — эвакуирована в связи с войной в Алма-Ату, работала в Центральной объединённой киностудии.
1945—1959 — вернулась в Москву, состояла в штате Театра-студии киноактёра (ныне — Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
1959—1984 — актриса киностудии имени М. Горького.
1966—1983 — дубляж фильмов производства союзных республик Средней Азии и Прибалтики.
Зинаида Воркуль всегда играла второстепенные или эпизодические роли матерей или бабушек героев (единственное исключение — главная роль в ленте «Мать и сын», короткометражном фильме 1955 года, не вышедшем во всесоюзный прокат).

Скончалась 15 декабря 1994 года. Последние годы не снималась, вела уединённый образ жизни, поэтому информация о её смерти появилась в СМИ лишь спустя несколько лет после кончины.

Похоронена на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Фильмография

Актриса 
  — Боевой киносборник № 2 (в новелле «Встреча») — молодая женщина
  — Молодая гвардия — мать Осьмухиных
  — Мать и сын (к/м) — мать
  — Пролог — Иванова
  — Суд — Митягина
  — Морозко — мать Ивана
 1964 — Председатель
  — Они не пройдут
 1965 — Рано утром — мать Оли
  — Всадник над городом
  — Я солдат, мама
 1966 — Андрей Рублёв — Мария, странница
  — Огонь, вода и… медные трубы — ведьма
  — Иван Макарович — почтальонша
  — 13 поручений — продавщица
  — Весёлое волшебство — эпизод
  — Кража — Клавдия Ивановна, кассирша в музее
  — Всмотритесь в это лицо — бабушка Виталика
  — О тех, кого помню и люблю — солдатка
 1973 — Семнадцать мгновений весны — медсестра в приюте (только в 10-й серии)
  — Здравствуйте, доктор! — тётя Сима
  — Потрясающий Берендеев — контролёрша в кинотеатре
  — Стажёр — продавщица цветов на кладбище
  — Карнавал — баба Зинаида, мать Соломатина
 1981 — Родник
  — Нам здесь жить — Ольга Ивановна, капитан «Красноводска»
  — Вечный зов — Марковна, гардеробщица в райкоме партии (только в 18-й серии)
 1983 — Нежданно-негаданно — пожилая соседка нотариуса
  — Володькина жизнь — бабка Дарья
  — Облако-рай — бабушка на лавочке у подъезда
  — Наш американский Боря

 Дубляж 
  — Эдгар и Кристина (Латвийская ССР)
  — Измена (Таджикская ССР) — Бибираджаб (роль Нозукмо Шомансуровой)
  — Поклонись огню (Киргизская ССР) (роль Сабиры Кумушалиевой)
  — Улица (Киргизская ССР) — Унсун (роль Алтынай Рысмендеевой)
  — Колокольчик (к/м, Азербайджанская ССР) — старуха (роль Торы Зейналовой)
 1973 — Родник в лесу (Эстонская ССР) — мать Минны (роль Вельды Отсус)
  — Тысяча первая гастроль (Азербайджанская ССР) — Шарабаны-нене (роль Насибы Зейналовой)
  — Как утренний туман (Грузинская ССР)
  — Зимний отпуск (Эстонская ССР) — Минна (роль Лийсы Линдау)
  — Автомобиль на крыше (Армянская ССР) — Манушак (роль Марины Карапетян)
  — Утренние всадники (Туркменская ССР) — Кнышбай (роль Аннагуль Аннакулиевой)
  — Пожар (Армянская ССР)

 Примечания 

 Ссылки 
 На сайте kino-teatr.ru: биография и фильмография
 Зинаида Воркуль в Авторском проекте Алексея Тремасова
 Профиль на сайте rusactors.ru

Выпускники Российского государственного института сценических искусств